Carum hispanicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Carum hispanicum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
hispanicum